Idus steht für:
 bestimmte Tage im römischen Kalender, siehe Iden (Kalender)
 Idus (dt. Idwen) ein Ort in Lettland

IDUS steht als Abkürzung für:
 intraduktaler Ultraschall, eine medizinische Untersuchungsmethode, siehe Endosonografie #Minisonden-Endosonographie

Abkürzung